Cento è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Centi, Centini, Centino.

Origine e diffusione 
Cognome dalla diffusione modesta, ha ceppi nell'ossolano, a Genova, a Roma e Viterbo, a Reggio Calabria e nel messinese-palermitano.

Potrebbe derivare da forme aferetiche di nomi come Crescenzo, Innocenzo e Vincenzo o da forme apocopaiche di cognomi quali Centoducati, Centonze e Centofanti, o ancora da toponimi contenenti la radice Cento.

In Italia conta circa 446 presenze.

Centi ha ceppi consistenti a La Spezia, L'Aquila e in Toscana e rami minori a Perugia e a Roma; Centini compare nel senese e nel grossetano, nelle Marche e nel viterbese e nel romano; Centino è praticamente concentrato nel solo comune di Misilmeri nella città metropolitana di Palermo.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani